Thielisch ist der Name von 

 Johann Christian Thielisch (1749–1827), österreichischer Theologe, erster Superintendent der evangelischen Superintendentur A. B. Oberösterreich
 Uwe Thielisch (bl 1967), deutscher Schauspieler